Време је појам који повезан са неколико значења. Може бити:

 Време, један од основних појмова у религији, филозофији и науци. 
 Време (метеорологија), метеоролошка појава
 Време (недељник), недељне новине
 Време (новине), дневне новине које су излазиле у Београду од децембра 1921. до априла 1941.